(1919-2013), professeur de philologie classique finlandais
  (1923-1995), linguiste et universitaire finlandaise
  (1945-)
  (1942-)
  (1953-)
  (1908-2001)
  (1926-1988)
 Teodor Koskenniemi (1887-1965), un  athlète finlandais spécialiste du cross-country
 Veikko Antero Koskenniemi (1885-1962), un poète, journaliste, professeur de littérature comparée et académicien finlandais

Source de la traduction